Савезна влада Анта Марковића била је на власти од 16. марта 1989. до 14. јула 1992. године.

Крајем 1989. Савезно извршно веће и Скупштина СФРЈ усвојили су Програм економске реформе и мере за његову реализацију у 1990.

Председништво СФРЈ донело је 1990. одлуку о употреби војске на Косову и Метохији, ради спречавања грађанског рата.

Јуна 1991. Хрватска и Словенија прогласиле су државну независност од Југославије.

Председник Савезног извршног већа Анте Марковић објавио је 20. децембра 1991. „враћање мандата" грађанима Југославије, јер наводно није имао коме поднети оставку.

Референце 

Владе Југославије